Fußballer des Jahres eller årets fodboldspiller i Tyskland er en pris, der er blevet givet til den bedste fodboldspiller i Tyskland hver år siden 1960. Alle tyske spillere eller en udenlandsk spiller i Bundesligaen kan vinde prisen:

Vindere af prisen

Mænd 
 1960 Uwe Seeler
 1961 Max Morlock
 1962 Karl-Heinz Schnellinger
 1963 Hans Schäfer
 1964 Uwe Seeler
 1965 Hans Tilkowski
 1966 Franz Beckenbauer
 1967 Gerd Müller
 1968 Franz Beckenbauer
 1969 Gerd Müller
 1970 Uwe Seeler
 1971 Berti Vogts
 1972 Günter Netzer
 1973 Günter Netzer
 1974 Franz Beckenbauer
 1975 Sepp Maier
 1976 Franz Beckenbauer
 1977 Sepp Maier
 1978 Sepp Maier
 1979 Berti Vogts
 1980 Karl-Heinz Rummenigge
 1981 Paul Breitner
 1982 Karlheinz Förster
 1983 Rudi Völler
 1984 Harald Schumacher
 1985 Hans-Peter Briegel
 1986 Harald Schumacher
 1987 Uwe Rahn
 1988 Jürgen Klinsmann
 1989 Thomas Häßler
 1990 Lothar Matthäus
 1991 Stefan Kuntz
 1992 Thomas Häßler
 1993 Andreas Köpke
 1994 Jürgen Klinsmann
 1995 Matthias Sammer
 1996 Matthias Sammer
 1997 Jürgen Kohler
 1998 Oliver Bierhoff
 1999 Lothar Matthäus
 2000 Oliver Kahn
 2001 Oliver Kahn
 2002 Michael Ballack
 2003 Michael Ballack
 2004 Aílton Gonçalves da Silva
 2005 Michael Ballack
 2006 Miroslav Klose
 2007 Mario Gómez
 2008 Franck Ribéry
 2009 Grafite
 2010 Arjen Robben
 2011 Manuel Neuer
 2012 Marco Reus
 2013 Bastian Schweinsteiger 
 2014 Manuel Neuer 
 2015 Kevin De Bruyne 
 2016 Jerome Boateng
 2017 Philipp Lahm
 2018 Toni Kroos
 2019 Marco Reus
 2020 Robert Lewandowski

Kvinder

Noter

Eksterne henvisninger 
 Vinderlisten på Kicker.de  

Fodbold i Tyskland
Fodboldpriser